Мост Алекса́ндра Не́вского — мосты, названные в честь Александра Невского.

 Мост Александра Невского — мост в Великом Новгороде.
 Мост Александра Невского — мост во Пскове.
 Мост Александра Невского — мост в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Переулок Александра Невского
 Площадь Александра Невского
 Улица Александра Невского